

Animais
Crotalus atrox, a serpente de cascabim de diamante ocidental.
Diamondback moth, uma traça européia que se espalhou para a América do Norte.

Artes e mídias
Diamondback (Willis Stryker), um super-vilão e arqui-inimigo do Luke Cage.
Diamondback (Rachel Leighton), uma super-vilã e um personagem de apoio do Capitão América.
Diamondback (jogo), um jogo de cartas fictício da série de quadrinhos Cerebus.

Organizações
Arizona Diamondbacks, uma equipe de Major League Baseball com o nome da cascavel

Desambiguação